Jung-gu kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Jung-gu, Seoul, stadsdistrikt, 
 Jung-gu, Busan, stadsdistrikt, 
 Jung-gu, Daejeon, stadsdistrikt, 
 Jung-gu, Daegu, stadsdistrikt, 
 Jung-gu, Incheon, stadsdistrikt, 
 Jung-gu, Ulsan, stadsdistrikt,